Dinant bezeichnet

 Dinant, eine Gemeinde im Arrondissement Dinant in Belgien
 Arrondissement Dinant, ein Arrondissement in der belgischen Provinz Namur
 David von Dinant (um 1160 – um 1217), pantheistischer Theologe
 Jean-Marc Dinant, einen belgischen Experten für Datenschutz
 Dinant oder Dinantium, einen erdgeschichtlicher Zeitabschnitt aus dem Karbon
 (2765) Dinant, einen Asteroiden